Obri peut désigner :
Obri, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Obri, un film réalisé par Gene Deitch.